Выборы в Палату Представителей США 2016 года прошли 8 ноября во всех 435 избирательных округах. Также были проведены выборы неголосующих делегатов от округа Колумбия и зависимых территорий США. Победители этих выборах стали членами Конгресса США , места в которых распределяются между штатами на основе переписи населения США 2010 года (срок полномочий: 3 января 2017 — 3 января 2019). В октябре 2015 года Палата избрала нового спикера, республиканца Пола Райана, который был переизбран и новым составом. Демократ Нэнси Пелоси продолжала руководить своей партией как лидер меньшинства.

Выборы в Палату представителей совпали с избранием президентом США Дональда Трампа, а также с очередными выборами сената США, губернаторов ряда штатов и другими региональными и местными выборами.

Итоги

Депутаты 
43 конгрессмена отказались баллотироваться вновь, в том числе, 25 республиканцев и 18 демократов. 20 республиканцев и 8 демократов решили уйти из публичной политики, в основном по возрасту, 10 демократов и 5 республиканцев решили баллотироваться на другие посты. Среди них, демократы Джон Чарльз Карни мл., избранный 8 ноября новым губернатором штата Делавэр, Тэмми Дакуорт и Крис Ван Холлен, избравшиеся в Сенат США от штата Иллинойс и штата Мэриленд, Дженис Хан, избранная в Наблюдательный совет округа Лос-Анджелес, а также республиканец Тодд Кристофер Янг, ставший сенатором от штата Индиана.

Пятеро членов Палаты представителей, в том числе, 2 демократа и 3 республиканца, не смогли сохранить мандаты, потерпев поражение уже в ходе праймериз. 8 действующих депутатов проиграли на выборах, из них, два демократа (один из них уступил товарищу по партии) и шесть республиканцев.

Результаты по округам

Депутаты

Неголосующие делегаты

Примечания

Ссылки 
 

Выборы в Палату представителей США
Выборы 2016 года в США